Giacomo Leoni – architetto italiano
Giacomo Leoni – pallavolista italiano